Ignacio Pérez puede referirse a:

 Ignacio de Cossío Pérez de Mendoza (n. 1973), escritor, periodista y crítico taurino español.
 Ignacio J. Pérez Arriaga (n. 1948), profesor de Ingeniería y Economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (Estados Unidos) y en la Universidad Pontificia Comillas (España).
 Ignacio Pérez (1574-1609), calígrafo, maestro y grabador español.
 Ignacio Pérez Álvarez (1786-1846), alcaide de la cárcel de Querétaro (México).
 Ignacio Pérez Galdós (1835-1905), militar español.
 Ignacio Pérez Santamaría, más conocido como Nacho Pérez (n. 1980); futbolista español.
 Ignacio Pérez Walker (n. 1948), político chileno.
 Jesús Ignacio Pérez Perazzo (n. 1945), músico venezolano.
 José Ignacio Pérez Frías (n. 1955), futbolista español.
 José Ignacio Pérez Sáenz (n. 1951), político español.
 Juan Ignacio Pérez Iglesias (n. 1960), biólogo español.
 Sebastián Ignacio Silva Pérez (n. 1991), futbolista chileno.